Ги́мрека () — деревня в Вознесенском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области.

История 
Упоминается в 1496 году в Оштинском погосте, как деревня На Хем-реке, Гиморецкой вотчины Антоньева монастыря.

В 1563 году, как деревня На Химже реке пустая.

Упоминается также в 1582, 1648 и 1678 годах, как деревня На Хим-реке в Часовенном приходе Гиморецкой вотчины.

ГИМ-РЕКА (посёлки: Гиморецкий Погост, Новинка и Маныловская) — село при Гим-реке, число дворов — 43, число жителей: 124 м. п., 158 ж. п.; Все чудь. Церковь православная. (1873 год)

Сборник Центрального статистического комитета описывал её так:

ГИМРЕКА — деревня бывшая гарнизонная, дворов — 40, жителей — 278; часовня, лавка, мельница. (1885 год)

Список населённых мест Олонецкой губернии:

ГИМРЕКА — деревня Щелейско-Гиморецкого сельского общества при озере Онего, население крестьянское: домов — 75, семей — 82, мужчин — 169, женщин — 173; лошадей — 55, коров — 151, прочего — 91. Школа.(1905 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Шелтозерско-Бережной волости 1-го стана Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

С 1917 по 1920 год деревня входила в состав Шелтозерско-Бережной волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

С 1920 года, в составе Гиморецкого сельсовета Шелтозерско-Бережной волости Лодейнопольского уезда.

С 1922 года, в составе Вознесенской волости Ленинградской губернии.

С 1927 года, в составе Вознесенского района. В 1927 году население деревни составляло 34 человека.

По данным 1933 года деревня Гимрека являлась административным центром Гимрецкого сельсовета Вознесенского района, в который входили 6 населённых пунктов: деревни Володарская, Гимрека, Ивановская, Урицкая, Подщелейки, Щелейки, общей численностью населения 1300 человек.

По данным 1936 года в состав Гиморецкого сельсовета с центром в деревне Щелейки входили 5 населённых пунктов, 254 хозяйства и 6 колхозов.

Согласно областным административным данным деревня называлась также Подгора.

С 1 сентября 1941 года по 31 мая 1944 года деревня находилась в финской оккупации.

С 1954 года, в составе Подпорожского района.

С 1963 года, в составе Лодейнопольского района.

С 1965 года, вновь в составе Подпорожского района. В 1965 году население деревни составляло 162 человека.

По данным 1966 года деревня также входила в состав Гиморецкого сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Гимрека входила в состав Шустручейского сельсовета Подпорожского района.

В 1997 году в деревне Гимрека Вознесенского поссовета проживали 90 человек, в 2002 году — 85 человек (русские — 98 %)

В 2007 году в деревне Гимрека Вознесенского ГП — 98 человек.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района на автодороге  (Петрозаводск — Ошта).

Расстояние до административного центра поселения — 20 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Подпорожье — 131 км.

Расстояние до районного центра — 115 км.

Деревня находится вблизи Онежского озера и реки Гимрека.

Демография

Достопримечательности 
Сохранилась деревянная шатровая церковь Рождества Богородицы, построенная в 1659 году. По основным чертам Богородицкий храм напоминает Успенскую церковь в Кондопоге. Характерной чертой Гиморецкой церкви является то, что и основной объём здания, и завершающий его восьмерик довольно приземистые, а шатёр необычайно высокий и стройный. Некоторые иконы из иконостаса церкви находятся в Русском музее.

Интересные факты 
Крестьянин деревни Гимрека Сергей Дмитриевич Стафеев, участник Русско-японской войны, ефрейтор 123-го Козловского полка, был награждён  знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени.

Фото

Улицы 
Ивановский переулок, Клубный переулок, Новый переулок, Петрозаводский тракт.

См. также 
 Гимрека (река)
 Щелейки

Примечания

Ссылки 
 Ансамбль Гиморецкого погоста на сайте «Малые города России»
 Деревня Гимрека  на сайте «Ленинградская область — русское зодчество»

Населённые пункты Подпорожского района